

Calcio 
Superliga 2019-2020 – torneo di calcio, in Serbia
 Superliga 2019-2020 – torneo di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 

 Superliga 2019-2020 – torneo di calcio a 5, in Russia

Pallavolo 

 Superliga 2019-2020 – torneo di pallavolo femminile, in Serbia
 Superliga 2019-2020 – torneo di pallavolo maschile, in Serbia